Target (Allier); een gemeente in het Franse departement Allier
 Target Corporation; een Amerikaanse detailhandelketen met het hoofdkantoor in Minneapolis, Minnesota
 Target Center; een activiteiten- en sportarena in Minneapolis
 Target (natuurkunde); in experimenten met deeltjesversnellers het materiaal dat men aan de versnelde deeltjes blootstelt
 Target (popgroep); een Nederlandse reli-popgroep van 1985 tot 1991
 Target (televisieserie); detectiveserie uit de jaren zeventig
 Target (1985); een film van Arthur Penn
 Target (2004); een film van William Webb
 Target (fietsen); een Nederlands fietsenmerk
 Target (hop), een hopvariëteit